«Апрельские капитаны» () — кинофильм режиссёра Марии де Медейруш, вышедший на экраны в 2000 году. Лента рассказывает о событиях Революции гвоздик в Португалии. Фильм демонстрировался в секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, получил приз международного жюри кинофестиваля в Сан-Паулу и португальскую премию «Золотой глобус» за лучший фильм и лучшую женскую роль.

Сюжет 
Португалия, апрель 1974 года. Страна устала от колониальных войн и засилья тайной полиции ПИДЕ. Группа революционно настроенных офицеров, испытавших на себе ужасы войны в Африке, решает начать государственный переворот и покончить с фашистским режимом Марселу Каэтану. Один из них, решительный Салгейру Майя, арестовывает своего непосредственного начальника, поднимает по тревоге своё подразделение и выдвигается в сторону Лиссабона. Тем временем, его друг Мануэл, чей брак с Антонией фактически распался из-за войны, должен с товарищами захватить радиостанцию и передать в эфир сообщение о перевороте…

В ролях 
 Стефано Аккорси — капитан Сальгейру Майя
 Мария де Медейруш — Антония
 Жоаким ди Алмейда — майор Жервазиу
 Фредерик Пьерро — Мануэл
 Феле Мартинес — лейтенант Лобао
 Мануэл Жоау Виейра — Фонсека
 Маркантонио дель Карло Силва
 Эммануэль Салинжер — Ботелью
 Рита Дурао — Роза
 Педру Эстнес — Эмилиу
 Руй де Карвалью — генерал Спинола
 Рикарду Паиш — Марселу Каэтану

Ссылки 
 
  
Капитаны апреля (рус.) на сайте youtube

Фильмы-драмы Португалии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Исторические фильмы Испании
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Португалии
Фильмы Испании 2000 года
Фильмы Португалии 2000 года
Фильмы Италии 2000 года
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы о холодной войне
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы RTP
Фильмы JBA Production
Фильмы — лауреаты премии «Золотой глобус» (Португалия)